Servisch voetbalelftal (mannen)
 Servisch voetbalelftal (vrouwen)
 Servisch voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Servisch olympisch voetbalelftal (mannen)